Чоловічий турнір з хокею на траві на літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшов з 6 серпня по 18 серпня.

Календар

Груповий етап

Група А 

|}

 6 серпня	 	4–1	 
 6 серпня	 	2–1	 		
 6 серпня	 	7–0	 
		
 7 серпня	 	2–2	 		
 7 серпня	 	0–12	 		
 7 серпня	 	0–1	 
		
 9 серпня		2–3	 
 9 серпня	 	1–9 	 
 9 серпня	 	1–0	 
		
 10 серпня	 	9–0	 
 10 серпня	   1–2	 
 11 серпня	 	1–3	 
		
 12 серпня	 	1–1	 
 12 серпня		1–3	 	
 12 серпня	 	9–0

Група B 

|}

 6 серпня	 	3–3	 
 6 серпня	   	3–2	 
 6 серпня	      2–6	 
			
 7 серпня	 	5–0	 
 8 серпня	 	2–1	 
 8 серпня	      1–3	 
		
 9 серпня	 	1–2	 
 9 серпня	 3–2	 
 9 серпня	 7–0	 
		
 11 серпня	  2–1	 
 11 серпня	  4–2	 
 11 серпня	 	4–4	 
			
 12 серпня	      2–2	 
 12 серпня	 	2–1	 
 12 серпня	      2–3

Плей-оф

Чвертьфінали 
 14 серпня	 —  1 — 2
 14 серпня	 —  3 — 1
 14 серпня	 —  4 — 0
 14 серпня	 —  3 — 2

Півфінали 
 16 серпня	 —  3 — 1
 16 серпня	 —  5 — 2

Матч за третє місце 
 18 серпня   —  1 — 1 (4 — 3 )

Фінал 
 18 серпня   —  4 — 2

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Хокей на траві на сайті Ріо-2016 

2016